Кім Гю Сік (,  28 лютого 1881 — 10 грудня 1950) — південнокорейський політик. Віце-президент Тимчасового уряду Кореї.
 Кім Син Гю (,  30 вересня 1990) — південнокорейський футболіст.
 Чо Гю Сон (),  25 січня 1998) — південнокорейський футболіст, нападник.
 Чха Мін Гю (),  16 березня 1993) — південнокорейський ковзаняр,  олімпійський медаліст.
 Чхве Гю Джин (,  28 червня 1985) — південнокорейський борець греко-римського стилю, дворазовий срібний призер чемпіонатів світу.